Thomas Dekker (ur. w 1987) – amerykański aktor
 Thomas Dekker (ur. w 1984) – holenderski kolarz
 Thomas Dekker (ur. ok. 1570, zm. w 1632) – angielski poeta